Je pense à vous ist der Originaltitel zweier Filme:

 Ich denk’ an euch, französischer Film des Jahres 2006
 Ich denke an euch, belgischer Film des Jahres 1991